Szőke Pál (1909–1994) sportvezető
 Szőke Pál (1944) színész